Türkenkogel heißen folgende geographische Objekte:
 Schwarzeck (Radstädter Tauern), 2636 m, Gipfel im Lungau, Hochfeindgruppe, Land Salzburg (alter Name, nach der Dürchenwand, alt 2646 m)
 Türkenkogel (Totes Gebirge), 1756 m, Berg im Ausseerland, Steiermark
 Türkenkogel (Saggautal), 484 m, Kuppe bei Maltschach im Pößnitztal am Poßruck, Steiermark
 Türkenkogel (Poppendorf), mittelalterliches Erdwerk bei Poppendorf bei St. Pölten, Niederösterreich
 Hausberg Arb, mittelalterliche Wehranlage bei Mannersdorf bei Zelking, Niederösterreich